Abtei Altmünster steht für:

* Abtei Altmünster (Mainz), ehemalige Abtei und heutige Gemeindekirche in Mainz, Rheinland-Pfalz
 Abtei Altmünster (Luxemburg), ehemalige Abtei im Stadtteil Pfaffenthal, Luxemburg